ночная четырёхракаатная молитва мусульман. Одна из пяти обязательных ежедневных молитв.

Время совершения 

Время совершения намаза начинается сразу же после окончания времени намаза магриб и заканчивается непосредственно перед утренним намазом фаджр. Время, с которого можно совершать намаз, связано с исчезновением вечерней зари после заката солнца. В ханафитском мазхабе иша совершается через 1,5 часа после вечерней молитвы магриб.

Окончание времени молитвы наступает перед началом совершения утренней молитвы. Некоторые богословы считают, что молитву-иша следует исполнить до полуночи. Другие богословы считают это желательным действием.

Дополнительные молитвы 
После совершения молитвы-иша желательно совершить дополнительную двухракаатную молитву и намаз-витр.

Хадисы 

 Аиша рассказывала: «Однажды посланник Аллаха задержал молитву иша до тех пор, пока не прошла значительная часть ночи. Затем он вышел, совершил намаз и сказал: „Это — подлинное время этой молитвы, если бы только я не боялся обременить моих последователей“».
 Посланник Аллаха говорил: «Если бы это не было обременительным для моей общины, то я повелел бы им откладывать совершение молитвы иша до первой трети ночи или до середины ночи».
 Джабир рассказывал: «Иногда Пророк торопился с ночной молитвой, а иногда медлил с ней. Когда он видел, что народ уже собрался, то совершал молитву пораньше. Когда же люди запаздывали, он откладывал намаз».

Примечания 

Исламские термины